Ravnen kan henføre til flere artikler:
 Ravnen – et flag
 Ravnen – en amerikansk film fra 1963
 Ravnen – en roman fra 1869 af den danske forfatter Meïr Aron Goldschmidt
 Ravnen – et stjernebillede på den sydlige himmelkugle
 Ravnen – dansk tidsskrift fra 2. april 1876 til 7. januar 1877 og igen fra 6. oktober 1878 til 15. juli 1921
 "Ravnen" - sang på den danske folktronica gruppe Sorten Mulds album Mark II fra 1997

Se også 
 Ravn
 The Raven – et digt af Edgar Allan Poe